Митрополи́т Ло́нгин (в миру Владимир Сергеевич Корчагин; 31 июля 1961, Сухуми) — архиерей Русской православной церкви; митрополит Симбирский и Новоспасский, глава Симбирской митрополии.

Биография 
Родился 31 июля 1961 года в городе Сухуми Абхазской АССР в семье служащих.

В 1977—1982 годах учился на вечернем отделении филологического факультета Абхазского государственного университета; работал экскурсоводом, преподавателем русского языка и литературы в средней школе.

В 1983—1985 годах служил в рядах Советской Армии. После демобилизации поступил в Московскую духовную семинарию, на первом курсе был принят в число братии Троице-Сергиевой лавры.

21 июля 1986 года пострижен в монашество, 29 августа 1986 года рукоположён во иеродиакона, 7 июня 1988 года — во иеромонаха.

В 1988 году окончил Московскую духовную семинарию и был направлен на учёбу в Софийскую духовную академию (в 1990 году ей был возвращён статус богословского факультета Софийского государственного университета). В период обучения в Болгарии служил священником в русском храме во имя святителя Николая в Софии.

В 1992 году, завершив учёбу, вернулся в Троице-Сергиеву лавру, исполнял послушание помощника эконома.

15 декабря 1992 года был назначен настоятелем Московского подворья Троице-Сергиевой лавры. По собственным воспоминаниям: «Подворья в Москве тогда в современном понимании не существовало: его территория представляла собой большую свалку. Постепенно мы добивались возвращения Церкви сохранившихся помещений и части бывшей территории».

В мае 1994 года был возведён в сан игумена, а 15 апреля 2000 года — в сан архимандрита.

Архиерейство 

7 мая 2003 года определением Священного синода Русской православной церкви был назначен епископом Саратовским и Вольским.

13 августа того же года в домовом храме Патриаршей резиденции в московском Свято-Даниловом монастыре состоялось наречение архимандрита Лонгина во епископа.

19 августа 2003 года в храме Христа Спасителя в Москве был хиротонисан во епископа Саратовского и Вольского. Хиротонию совершили: патриарх Московский и всея Руси Алексий II, митрополиты Крутицкий и Коломенский Ювеналий (Поярков), Смоленский и Калининградский Кирилл (Гундяев), Воронежский и Борисоглебский Сергий (Фомин), Элассонский Василий (Колокас) (Элладская Православная Церковь), Неврокопский Нафанаил (Калайджиев) (Болгарская Православная Церковь), Черновицкий и Буковинский Онуфрий (Березовский); архиепископы Тульский и Белёвский Алексий (Кутепов), Тверской и Кашинский Виктор (Олейник), Костромской и Галичский Александр (Могилёв), Истринский Арсений (Епифанов), Тихвинский Константин (Горянов), Верейский Евгений (Решетников), Ярославский и Ростовский Кирилл (Наконечный); епископы Пензенский и Кузнецкий Филарет (Карагодин), Томский и Асиновский Ростислав (Девятов), Орехово-Зуевский Алексий (Фролов), Тираспольский и Дубоссарский Юстиниан (Овчинников), Красногорский Савва (Волков), Бакинский и Прикаспийский Александр (Ищеин), Ставропольский и Владикавказский Феофан (Ашурков), Дмитровский Александр (Агриков), Сергиево-Посадский Феогност (Гузиков), Брянский и Севский Феофилакт (Моисеев), Нижегородский и Арзамасский Георгий (Данилов), Люберецкий Вениамин (Зарицкий).

26 декабря 2003 года назначен ректором Саратовской православной духовной семинарии.

C 2005 года — член Общественной палаты Российской Федерации.

С 2009 года является членом Издательского Совета Русской православной церкви.

С 6 октября 2011 года — глава новообразованной Саратовской митрополии, в связи с чем 8 октября возведён в сан митрополита.

Решением Священного Синода от 7 июня 2012 утвержден в должности настоятеля (священноархимандрита) Спасо-Преображенского мужского монастыря г. Саратова.

В период служения на Саратовской кафедре являлся ректором Саратовской православной духовной семинарии ― высшего религиозного учебного заведения; председателем редакционного совета журнала «Православие и современность», членом редакционного совета журнала «Альфа и Омега».

25 августа 2020 года решением Священного Синода Русской православной церкви назначен митрополитом Симбирским и Новоспасским, главой Симбирской митрополии.

Награды 
 1987 г. — медаль прп. Сергия Радонежского II ст.;
 1988 г. — медаль прп. Сергия Радонежского I ст.;
 2011 г. — орден преподобного Сергия Радонежского II степени
 2015 г. — орден свв. Кирилла и Мефодия I ст. (Болгарская Православная Церковь);
 2016 г. ― орден свт. Иннокентия Московского II ст.;
 2017 г. ― орден св. Димитрия Басарабовского II ст. (Болгарская Православная Церковь);
 2021 г. ― орден преподобного Серафима Саровского II степени
 Медаль Саранской епархии «Милующее сердце» I степени
 медаль Саратовской митрополии «Спас Нерукотворный» I степени (2020 год)
 Юбилейный знак «10 лет Саратовской митрополии Русской Православной Церкви» (2021 год)

Светские
 2004 г. — почетный знак губернатора Саратовской области «За милосердие и благотворительность»;
 2008 г. — почетный знак «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации»;
 2009 г. — медаль Генеральной прокуратуры РФ «За взаимодействие»;
 2011 г. — звание «Почетный гражданин Саратовской области»;
 2016 г. — юбилейный нагрудный знак губернатора Саратовской области «В ознаменование 80-летия образования Саратовской области».

Литература 
 Наречение и хиротония архимандрита Лонгина (Корчагина) во епископа Саратовского и Вольского // Журнал Московской Патриархии. 2003. — № 8. — C. 25-31

Примечания

Ссылки 
 Лонгин, митрополит Симбирский и Новоспасский (Корчагин Владимир Сергеевич) // Патриархия.Ru
 Лонгин (Корчагин) на сайте «Русское православие».

 интервью
 Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин: Я надеюсь, что новые архиереи будут ощущать поддержку своей паствы
 Епископ Саратовский и Вольский Лонгин: Задача на всю жизнь
 Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин (Корчагин) Жизнь в Церкви: уроки служения Митрополит Лонгин о своём выборе и пути
 

Митрополиты Русской православной церкви
Члены Общественной палаты России (2006—2008)
Члены Общественной палаты России (2008—2010)
Члены Общественной палаты России (2010—2012)
Выпускники богословского факультета Софийского университета
Выпускники филологического факультета Абхазского университета
Ректоры Саратовской духовной семинарии
Саратовская митрополия